VARIG (Viação Aérea Rio Grandense) – compagnia aerea brasiliana attiva dal 1927 al 2005, a seguito del fallimento è stata divisa in Viação Aérea Rio-Grandense e VARIG - VRG Linhas Aéreas.
 'VARIG - VRG Linhas Aéreas' – compagnia aerea brasiliana rilevata nel 2006 da Gol Transportes Aéreos